Ayoó de Vidriales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ayoó de Vidriales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Ayoó de Vidriales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar